Slaves ist der Name zweier Bands, siehe

 Rain City Drive, eine Rockband aus Kalifornien, die sich bis 2021 Slaves nannte
 Soft Play, ein Punkrockduo aus England, das sich bis 2022 Slaves nannte

Siehe auch:
 Slave